Skilak steht für:
 Skilak Lake, einen See in Alaska
 Skilak River, einen Fluss in Alaska
 Skilak-Gletscher, einen Gletscher in Alaska